Chiché puede referirse a:

Chiché, comuna francesa situada en Deux-Sèvres.

Chiché, municipio situado en el departamento de Quiché.